Слімнік () — комуна в Румунії, у повіті Сібіу.
 Слімнік () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Адміністративний центр комуни Слімнік.
 Слімнік () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Тимбоєшть.